Еле́на Влади́мировна Спиридо́нова (род. 22 февраля 1978, Москва) — российская телеведущая.

Биография 
Родилась 22 февраля 1978 года в Москве.

В 2002 году окончила Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина и получила должность юрисконсульта в топливной компании «Аэрофьюэлз Интернешенел».

В начале 2000-х годов работала ведущей информационной программы «Факт» на телеканале «Прометей АСТ».

В 2006 году окончила курсы в Государственном институте повышения квалификации работников теле- и радиовещания и начала работать на московском телеканале «Столица плюс», где прошла путь от ведущей новостей до диктора в вечерней еженедельной итоговой программе.

В 2008 году стала ведущей информационных программ на деловом информационно-аналитическом канале «Эксперт-ТВ», откуда в качестве экономического обозревателя пришла на РЕН ТВ в «Новости 24».

С 2013 по 2015 год вела общественно-политическую дискуссионную программу «Спиридонова. Обозреватель» на телеканале РБК-ТВ.

С 31 августа 2015 по 30 ноября 2022 года — телеведущая вечерних выпусков программы «Сегодня» на НТВ в паре с Игорем Полетаевым, в 2017—2018 годах — с Владимиром Кобяковым.

В 2017 году была номинирована на премию ТЭФИ.

Личная жизнь 
Замужем за бизнесменом Владимиром Спиридоновым, воспитывает троих детей.

Примечания

Ссылки 
 

Журналисты «Эксперта»
Выпускники МГЮА